Заходцы - деревня в Псковской области, Карамышевская волость Псковского района
 Заходцы - деревня в Псковской области, Серёдкинская волость Псковского района